Rüffer ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Rüffer (* 1957), deutsche Verlegerin
 Balthasar Rüffer (1534–1599), Würzburger Oberbürgermeister
 Bruno Rüffer (1901–1943), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer
 Christoph Rüffer (* 1973), deutscher Koch
 Corinna Rüffer (* 1975), deutsche Politikerin (B’90)
 Eduard Rüffer (1835–1878), deutscher Schriftsteller
 Jens Ulrich Rüffer (* 1961), deutscher Arzt, Autor, Moderator und Filmemacher
 Lena Rüffer (* 1998), deutsche Tennisspielerin, siehe Lena Papadakis
 Mina-Giselle Rüffer (* 2003), deutsche Schauspielerin
 Paul Rüffer (1873–nach 1939), deutscher Politiker (DNVP)